Kapasan (India), stad in Rajasthan, India
 Kapasan (Iran), dorp in Iran

Plaats in Indonesië
 Kapasan (Nguling), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Kapasan (Simokerto), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java